Protarabellites staufferi är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson 2001. Protarabellites staufferi ingår i släktet Protarabellites och familjen Ramphoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
staufferi